Maršiči (Koper)
Maršiči (Ribnica)